Lauterquelle ist der Name folgender Fließgewässerquellen in Baden-Württemberg:

 Lauterquelle (Offenhausen), Quelle der Großen Lauter (zur Donau) bei Offenhausen (Gomadingen), Landkreis Reutlingen
 Lauterquelle (Schlattstall), Quelle der Schwarzen Lauter (zum Neckar-Zufluss Lauter) bei Schlattstall (Lenningen), Landkreis Esslingen

Siehe auch:
 Quelltöpfe der Lauter, Quellen an der Lauter (zur Itz) zwischen Tiefenlauter und Oberlauter, Landkreis Coburg, Bayern
 Lautertopf, Quelle der Kleinen Lauter (zum Blau-Zufluss Lauter) bei Lautern (Blaustein),  Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Lauterursprung (Begriffsklärung)